Rhizom har flere betydninger:

 Rhizom – en tyk vandret stængel eller en løgknold, der sender skud opad og rødder nedad
 Rhizom (filosofi) – brugt som metafor af C.G. Jung og som begreb af filosoffen Gilles Deleuze